dewolucja – teoria o stopniowym zaniku złożoności organizmów
 dewolucja – pojęcie prawnicze